TAE, sigle composé des trois lettres T, A et E, peut faire référence à :

Transports terrestres 
 Transports de l'agglomération d'Elbeuf,
 Toulouse Aerospace Express, un projet de troisième ligne de métro de Toulouse

Transports aériens 
 Technicien aéronautique d'exploitation, un métier de l'aéronautique dont la formation est assurée par l'École nationale de l'aviation civile.
 Code de l'aéroport de Daegu en Corée du Sud, selon la liste des codes AITA des aéroports,
 TAE Trabajos Aereos y Enlaces, compagnie aérienne espagnole
 Tignes Air Experience à Tignes en France, compagnie de vol touristique en ULM pendulaire équipé de snowboard. Les deux pilotes sont les frères Loïc et Félix Toussaint, fils de Franck et Nathalie Toussaint (pilotes pionniers dans le monde de l'ulm).

Autres 
 Taféa, selon la liste des subdivisions du Vanuatu,
 Tampon TAE, pour Tris, Acétate, EDTA, un tampon de migration d'électrophorèse en biologie moléculaire,
 Tout à l'égout
  ou Tri Alpha Energy : Norman Rostoker, Michel Binderbauer, Jeff Immelt